The Stampede – film del 1909 diretto da Francis Boggs
 The Stampede – film del 1911 diretto da Thomas H. Ince
 The Stampede – film del 1916 prodotto dalla Biograph Company
 The Stampede – cortometraggio del 1921 diretto da Bud Fisher
 The Stampede – film del 1921 diretto da Francis Ford